X15 ou X-15 peut faire référence à :
 Contact avec des appareils ménagers brûlants, d’après la classification internationale des maladies ;
 North American X-15, un avion fusée expérimental américain ;
 X-15 (film), film sorti en 1961 ;
 X-15 , le  de Buck Danny.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres